Список исторических и устоявшихся названий местностей и жилых массивов Киева.

В границах административных районов

Голосеевский 
 Багринова гора — расположена между проспектом Науки, Сапёрной слободкой, Лысой горой, Мышеловкой и Надднепрянским шоссе, впервые упоминается в 1070 году.
 Байкова гора — местность, примыкающая к юго-западной границе района; носит название от фамилии генерал-майора Сергея Байкова, купившего здесь в 1831 году участок земли.
 Голосеево — Голосеевский лес и часть находящейся рядом застройки образуют местность, известную с XVI века.
 Демиевка — на территории местности начинают формироваться поселения в XVIII веке.
 Добрый путь — находится между Цимбаловым яром и Голосеевским лесом.
 Забайковье — находится у юго-западной границы района, известно с XIX века.
 Китаево — находится на юге района, здесь сохранились остатки городища, поселения и курганного могильника X—XIII веков.
 Корчеватое известно со второй половины XIX века как владение Выдубицкого монастыря.
 Лысая гора находится к юго-западу от Выдубичей местность, во второй половине XIX века здесь начали строить военную крепость.
 Мышеловка располагается вдоль улиц Квитки-Основьяненко и Ягодной, известна с 1618 года, как владение Печерского монастыря.
 Нижняя Теличка предположительно называется так, потому что там выпасали и продавали скот. Сейчас на её территории находятся 4 городских моста.
 Остров Водников находится между Днепром и Жуковым островом.
 Паньковщина находится к югу от Ботанического сада имени Фомина, названная по имени митрополитов Паньковичей (Панькевичей), управлявших этими землями в 1516—1577 годах.
 Предславино получило название от одноимённого села, которое было названо в честь дочери князя Владимира Святославовича.
 Сапёрная слободка возникла в 1840-е годы как посёлок сапёрного батальона военного гарнизона.
 Самбурки — местность в районе Самбирского переулка, получило называние от одноименного хутора.
 Теремки — местность на южной окраине города.
 У юго-восточных границ района находятся Феофания и Церковщина.

Дарницкий 
 Бортничи с 1988 года в составе района, местность упоминается с 1508 года в качестве земли, где разводили пчёл.
 Дарница впервые упомянута в 1509 году.
 Новая Дарница расположена между парком Партизанской Славы и Харьковским шоссе, известна с 1896 года как дачное поселение.
 Осокорки — из документа 1070 года известно, что киевский князь Всеволод Ярославович подарил село, давшее название современному жилому массиву, Выдубицкому монастырю.
 Позняки находятся к северу от проспекта Бажана, известны с 1571 года как поселение «бояр путных».
 Рембаза находится между Новой Дарницей и Шлакоблоком, название происходит от предприятий по ремонту техники.

Деснянский 
 Быковня — посёлок, с 1923 года входит в городскую черту.
 Вигуровщина-Троещина — жилой массив, застройка началась в 1981 году.
 Лесной — жилой массив, начал застраиваться во второй половине XX века.

Днепровский 
 Березняки — хутор известный с 1733 года, давший позднее название современному жилому массиву на берегу Днепра, местность активно застраивалась с конца 1960-х годов.
 Гидропарк — находится на островах около Русановского пролива находится, создана месте Предместной слободки.
 Воскресенка (Киев) — С XVII века известна местность Воскресенская слободка, располагавшаяся между рекой Десёнкой и современным бульваром Перова. В настоящее время жилые массивы этой территории носят название Воскресенка и Радужный.
 ДВРЗ — жилой массив, начинает застраиваться в 1930-е годы
 Комсомольский массив — активно застраивается в 1960—1970-е годы.
 Левобережный массив — застраивается в 1960—1970-е годы.
 Русановка — жилой массив, возможно получил своё название по фамилии Саввы Русановича, который в XVI веке владел здесь землями.
 Соцгород — жилой массив между станциями метро Черниговская и Дарница, возник в середине XX века.
 Старая Дарница находится между улицами Лохвицкой, Азербайджанской и железной дорогой, название от села XIX века

Оболонский 
 Вышгородский массив — начинает застраиваться В 1971 году.
 ДВС — находится рядом с дорогой на Вышгород.
 Кинь-Грусть — историческая местность в районе современной площади Шевченко и прилегающих улиц
 Минский массив — жилой массив, активно строившийся в 1970—1980-х годах.
 Оболонь — жилой массив, расположенный на севере города, местность известна по упоминаниям в летописях с 1096 года.
 Приорка — местность на западе района, получившая название от поселения, располагавшегося здесь в середине XVII века, принадлежавшего приору Петру Розвадовскому.
 Пуща-Водица — местность на северо-западной окраине района.

Печерский 
 Аскольдова могила (Угорское урочище) расположено на берегу Днепра в северной части района, где по летописи останавливались в IX веке мадьяры и по преданию похоронен Аскольд.
 Берестово — урочище на территории Парка Вечной Славы упоминается с X века в связи с загородным дворцом Владимира Святославовича.
 Выдубичи — местность на холмах между Зверинцем и Надднепрянским шоссе, которая упоминается с 1070 года в связи со строительством резиденции Всеволода Ярославовича.
 Зверинец — местность, которая получила своё название со времён Киевской Руси, когда здесь были густые леса, богатые дичью (зверем).
 Клов — урочище, известно с XI века, расположенное в районе одноименной станции метро. В середине XVIII века около Кловского дворца была высажена липовая аллея, которая дала название местности Липки.
 Микрорайон имени Дзержинского  находится в районе пересечения улицы Красноармейской и бульвара Дружбы народов, название получил о расположенных рядом площади и завода.

Подольский 
 Виноградарь — поселение с 1935 году, на месте которого в 1970-х годах возник одноимённый жилой массив.
 Ветряные горы — местность известна начиная с конца XIX века
 Куреневка — местность известна с начала XVII века, расположена между Подолом, Приоркой и Сырцом.
 Мостицкий массив — спальный район с соответствующей инфраструктурой. Возник в 1980-е годы.
 Подол — местность, давшая название району и расположенная на берегу Днепра, одна из самых древних в Киеве.
 Синеозёрный — жилой массива, застройка началась в 1981 году

Святошинский 
 Авиагородок появился в 1940 году.
 Академгородок — жилой массив, начал застраиваться во второй половине 1950-х и в 1960-х годах между бульваром Академика Вернадского, улицей Академика Доброхотова, проспектом Академика Палладина и железной дорогой Киев — Коростень.
 Борщаговка — на западе города расположена местность, получившая название от поселений, известных с XVII века, ранее принадлежавших монастырям. Разделяется на Братскую, Южную, Михайловскую Борщаговку.
 Галаганы — местность, получившая название от одноимённого хутора, возникшего в XIX веке, находится между улицами Дружковской и Экскаваторной.
 Беличи — упоминается ещё в 1161 году в Воскресенской летописи.
 Новобеличи — жилой массив к северу от Беличей
 Святошино — историческая местность, давшая название району местность, впервые упоминается в 1619 году, в конце XIX — начале XX века здесь был дачный посёлок и санатории.

Соломенский 
 Батыева гора — изначально селение возникшее на границе XIX—XX столетий для работников-железнодорожников, находится между Протасовым и Кучминым ярами.
 Грушки — местность между улицами Гарматной и Николая Василенко, возникла как одноимённый хутор во второй половине XIX века.
 Казённые дачи — местность, известная с 1854 года. Расположена районе проспекта Победы, улиц Гарматной, Академика Янгеля и Выборгской находилась местность
 Караваевы дачи — местность, известная со второй половины XIX века известна местность, расположена между Шулявкой и Отрадным, жилым массивом основанным в качестве хутора в 1914 году.
 Кучмин яр — в первой половине XIX века в яру недалеко от территории современного Соломенского парка поселился крестьянин Григорий Кучма, по имени которого стала называться местность
 Совки — известны со второй половине XIV века, как загородный двор киевского князя Владимира Ольгердовича
 Соломенка — местность, известная с первой половины XIX века как предместье Киева, а уже в конце 1850-х годов входит в состав города.
 Чоколовка — район между Соломенкой и аэропортом Жуляны.
 Шулявка — название района происходит от древнеславянского «шелвова Борки» (низкорослый лесок с большим количеством лужаек), который упоминается в древнерусских летописях X—XI веков.

Шевченковский 
 Дорогожичи — местность находится в районе современной Лукьяновской площади. Сама площадь и окружающая её местность получили название от находившегося там в XIX веке села Лукьяновка.
 Нивки — местность известна с середины XIX века как хутор и дачи.
 Сырец — местность получила название по одноимённой реке, известна с 1239 года.
 Татарка — известна со второй половины XIX века как местность между Подолом и Лукьяновкой, где поселились нижегородские татары.

Примечания

Литература 
 

Исторические местности Киева